Komendant transportu wojskowego oficer (lub podoficer zawodowy najczęściej w stopniu chorążego) wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej oddzielnie na każdy transport operacyjny lub szczególnie ważny transport zaopatrzenia materiałowego i technicznego podczas organizowania przewozów wojskowych koleją, transportem morskim lub śródlądowym. Odpowiada za sprawne przeprowadzenie załadowania i wyładowania transportu, jego ochronę i obronę, za właściwe umocowanie na taborze przewożonego sprzętu oraz za utrzymanie dyscypliny i porządku, a także za ścisłe przestrzeganie zasad ustalonych przy przewozie transportów wojskowych.

Struktura organizacyjna wojska